Jesús Vázquez puede referirse a:
Jesús Vázquez Martínez (1965-), un presentador de televisión español.
Jesús Vázquez Abad (1967-), un político español del PP de Galicia.
Jesús Vázquez Muñoz (1980-), un exfutbolista español.
Jesús Vázquez Alcalde (2003-), un futbolista español.
Jesús María Vázquez, fue un sacerdote dominico y sociólogo español.